Мисс Финляндия или Мисс Суоми (, ) — ежегодный конкурс красоты, проводимый c 1931 года в Финляндии.

В качестве приза победительница получает € 10 тысяч и контракт с модельным агентством «Paparazzi».

Хотя за последние годы популярность конкурса значительно упала, телеаудитория мероприятия продолжает насчитывать несколько сотен тысяч зрителей.

Лауреаты

См. также 
 Miss Gay Finland

Примечания

Ссылки 
 
 Страница конкурса Мисс Финляндия
 Miss Suomi -kilpailut 1933—1956

Конкурсы красоты
Культура Финляндии